Karassyn (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Ljuboml, siehe Karassyn (Sarny)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Kamin-Kaschyrskyj, siehe Karassyn (Kamin-Kaschyrskyj)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Manewytschi, siehe Karassyn (Manewytschi)